Coppa AVC per club 2001 – torneo pallavolistico femminile
Coppa AVC per club 2001 – torneo pallavolistico maschile